Склади команд — учасниць фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2004 року.

Англія

Болгарія

Греція

Данія

Іспанія

Італія

Латвія

Нідерланди

Німеччина

Португалія

Росія

Франція

Хорватія

Чехія

Швейцарія

Швеція

Статистика 

Чемпіонат Європи з футболу 2004